Ebersberg kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Landkreis Ebersberg, distrikt i Bayern, Oberbayern, 
 Ebersberg, Tyskland, stad i Bayern, Oberbayern, 
 Ebersberg (Wasgau) – berg i Rheinland-Pfalz, 
 Ebersburg, kommun, Hessen, Regierungsbezirk Kassel, 
 Ebersberg (Rhön) – berg i Hessen, Regierungsbezirk Kassel,